François Lukanzu Muntu est un homme politique de la République démocratique du Congo, nommé par le gouverneur André Kimbuta le 7 août 2017 ministre provincial du Budget, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

Notes et références 

Ministre du Budget de la république démocratique du Congo
Ministre du Logement de la république démocratique du Congo